Caohai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weining (ort i Kina), Guizhou, 
 Caohai Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar